Arresti ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Cesare Arresti (1619–1701), italienischer Kirchenmusiker
 Floriano Arresti (1667–1717), Sohn von Giulio Cesare und Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Aresti